Gaston Diamé – ex calciatore mauritano
 Mohamed Diamé – calciatore francese naturalizzato senegalese
 Néné Diamé – ex cestista senegalese